Pisano hace referencia a:

Lugares
 Pisano, localidad y comune italiano en la Provincia de Novara.
 Lo relativo a la ciudad italiana de Pisa.

Personas
 Ángel Luisi Pisano
 Bernardo Pisano 
 Edmundo Pisano Valdés
 Giunta Pisano 
 Leonardo de Pisa (Leonardo Pisano)
 Matías Pisano, futbolista argentino.
 Nicolás Pisano (futbolista)
 Nino Pisano
 Pisanello  (Antonio Pisano o Antonio di Puccio Pisano o Antonio di Puccio da Cereto).

Escultores del gótico italiano
 Andrea Pisano 
 Giovanni Pisano
 Nicola Pisano
Gonzalo Pisano

Dialecto
 Pisano, dialecto del toscano.

Dinosaurio
 Pisanosaurus